

Astronomia 
 K7 – sottoclasse della classificazione stellare

Geografia 
 K7 – montagna in Pakistan

Informatica 
 AMD K7 – settima generazione di microprocessori della AMD

Matematica 
 K7 – grafo completo a sette vertici

Musica 
 K 7 – sonata per clavicembalo e violino in re maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart, secondo il catalogo Köchel
 K7 o !K7 o Studio !K7 – etichetta discografica tedesca
 K7 – cantante hip hop, ex componente dei TKA
 Ibanez K7 – modello di chitarra elettrica a sette corde Ibanez

Televisione 
 K-7 o Deep Space Station K-7 – stazione spaziale immaginaria dell'universo di Star Trek